

Freguesias de Portugal
 Valbom (Gondomar)
 Valbom (Pinhel)
 São Martinho de Valbom — Vila Verde
 São Pedro de Valbom — Vila Verde

Aldeias de Portugal
 Valbom (Almaceda)

Desambiguações de topônimos